Lash est un patronyme porté notamment par :

 Bat Lash cow-boy de fiction imaginé en 1968 par deux éditeurs de DC Comics, Carmine Infantino et Joe Orlando ;
 Batton Lash (1953-2019), auteur de bande dessinée américain ;
 John Lamb Lash (1945-), auteur américain et universitaire en mythologie comparée ;
 Scott Lash (1945-), sociologue américain.